Морайш — имя собственное.
 Морайш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Браганса.
 Морайш, Венсеслау де (1854—1929) — португальский писатель, офицер Военно-морского флота Португалии, дипломат. 
 Морайш, Франсишку де (XVI век) — португальский писатель и поэт.

См. также